Reina de corazones puede referirse a:

Telenovelas 
 Reina de corazones (telenovela venezolana), telenovela original venezolana de Humberto "Kico" Olivieri para RCTV del 1998.
 Reina de corazones (telenovela estadounidense)', telenovela original mexicana de Marcela Citterio para Telemundo del 2014.

 Televisión 
 Reina de corazones, programa de televisión de María Teresa Braschi para Panamericana Televisión del 2003.

 Otros 
 Reina de Corazones, personaje perteneciente al libro Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas''.